Quantisierung steht für:
 Quantisierung (Signalverarbeitung), die Umsetzung eines analogen Signals in ein digitales
 Quantisierung (Physik), den Übergang von der klassischen Physik zur Quantenmechanik
 Quantisierung, das Versehen mit einem Quantoren in der Prädikatenlogik
 Quantisierung (Musikbearbeitung), die Zuweisung eines an das gerasterte Metrum angepassten, festen Notenwerts